Никола́й Никола́евич Сысо́ев:
 Сысоев, Николай Николаевич (1909—1964) — советский учёный-океанолог, лауреат Сталинской премии.
 Сысоев, Николай Николаевич (род. 1946) — российский физик.